Mühlenstraßen sind touristische Ferienstraßen, die sich mit dem Thema Mühlen befassen.
In Deutschland gibt es die
 Friesische Mühlenstraße
 Niedersächsische Mühlenstraße
 Mühlenstraße Oberschwaben
 Selfkant-Mühlenstraße
 Westfälische Mühlenstraße.

Radfernwege mit der Bezeichnung Mühlenroute in
 Nordrhein-Westfalen (Kreis Minden-Lübbecke) und
 Niedersachsen (Landkreis Rotenburg (Wümme)).

Mühlenstraße steht für

 Mühlenstraße (Berlin-Friedrichshain),
 Mühlenstraße (Berlin-Lankwitz)
 Mühlenstraße (Berlin-Pankow)
 Mühlenstraße (Berlin-Zehlendorf)
 Mühlenstraße (Bielefeld)
 Mühlenstraße (Bremen)
 Mühlenstraße (Bremerhaven)
 Mühlenstraße (Chemnitz)
 Mühlenstraße (Düsseldorf)
 Mühlenstraße (Esperstedt)
 Mühlenstraße (Freital)
 Mühlenstraße (Grottenherten)
 Mühlenstraße (Güstrow) 
 Mühlenstraße (Hamburg)
 Mühlenstraße (Heide)
 Mühlenstraße (Hildesheim)
 Mühlenstraße (Jena)
 Mühlenstraße (Korschenbroich)
 Mühlenstraße (Lübeck)
 Mühlenstraße (Mönchengladbach)
 Mühlenstraße (Parchim)
 Mühlenstraße (Pasewalk)
 Mühlenstraße (Quedlinburg)
 Mühlenstraße (Rheinsberg)
 Mühlenstraße (Rhena)
 Mühlenstraße (Sarstedt)
 Mühlenstraße (Stralsund)
 Mühlenstraße (Wismar)

Siehe auch:
 Mühlenweg